A EDAG Engineering + Design AG  é uma empresa alemã fundada em 1969 em Groß-Zimmern por Horst Eckard como eckard design na cidade de Fulda, Alemanha e hoje está presente nos mais importantes centros da indústria automobilística do mundo. Considerada uma das principais parceiras independentes de desenvolvimento, a EDAG elabora conceitos e soluções sob medida para atender as mais diversas necessidades da indústria da mobilidade em projetos específicos ou Turn-Key. Fazem parte do espectro de fornecimento da EDAG o desenvolvimento de veículos completos, seus derivados, elementos da indústria aeronáutica, naval e ferroviária, módulos e sistemas produtivos, modelos e protótipos, veículos especiais, produção de pequenas séries, otimização de produtos e processos existentes.

No Brasil, a EDAG iniciou suas atividades em 1992, na cidade de São Bernardo do Campo. Conta atualmente com 300 colaboradores, atuando nas áreas de Desenvolvimento do Produto, Manufatura, Produção (ferramentas, modelos e protótipos), Administração e Comercial. Ao longo desses anos, a EDAG do Brasil tem consolidado significativamente sua presença no mercado. Já recebeu vários prêmios, tais como o Volkswagen Supply Award 2007, na categoria Excelência Comercial – Serviços – Grupo Compras Gerais, Prêmio AUTODATA Melhores do Setor Automotivo 2004 e General Motors Awards 1995, 1997 e 1998. 

 
	

 

Possui a Certificação ISO 9001: 2008, o que a possibilita atender seus clientes dentro dos mais atuais critérios de qualidade.

Protótipos 
 EDAG Biwak
 EDAG Chopster
 EDAG Pontiac Solstice Hardtop
 EDAG Show Car No. 8
 EDAG genX
 EDAG Cinema 4D
 EDAG Cinema 7D
 EDAG Light Car Open Source

Ligações externas 
 

Empresas aeroespaciais da Alemanha
Empresas automotivas da Alemanha
Fabricantes de componentes automotivos da Alemanha
Empresas fundadas em 1969